Belenos : dieu de la mythologie celtique gauloise
 (11284) Belenos : astéroïde Amor
Belenos : nom donné à l’étoile HD8574 dans la constellation des Poissons
Belenos : groupe français de Celtic black metal
Belenos Clean Power : entreprise suisse active dans les énergies renouvelables